Die Dänische 1. Division 2010/11 war die 66. Saison der 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es ist nach der Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball. Die Saison begann am 6. August 2010 und endete am 29. Mai 2011. Durch die Fusion zwischen dem Vejle BK und des Kolding FC zum Vejle Boldklub Kolding am Ende der Spielzeit stieg der FC Kolding in die Dänemarkserie ab und wird den ursprünglichen Namen Kolding IF annehmen. Die Vorjahresabsteiger aus der Superliga, Aarhus GF und HB Køge, stiegen nach einem Jahr Zweitklassigkeit wieder auf. Torschützenkönig wurde der ehemalige Bundesligaspieler Peter Graulund.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf haslund.info
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2010 11
Fußballsaison 2010/11